

Списък по исторически периоди

Родословни дървета

Литература 
 Йордан Андреев, Милчо Лалков: Българските канове и царе. Абагар, Велико Търново 1996, ISBN 954-427-216-X.
 Steven Runciman, A History of the First Bulgarian Empire, George Bell & Sons, London, oclc 832687, 1930
 Paul Stephenson: Byzantium's Balkan Frontier. A Political Study of the Northern Balkans (900 – 1204). Cambridge University Press, Cambridge 2004, ISBN 0-511-03402-4.
 Daniel Ziemann: Vom Wandervolk zur Grossmacht. Die Entstehung Bulgariens im frühen Mittelalter (7.–9. Jahrhundert). Böhlau, Köln/Wien 2007, ISBN 978-3-412-09106-4
 Васил Златарски: История на българската държава през средните векове, Част I. Епоха на хуно-българското надмощие (679 – 852), Наука и изкуство, София 1971, oclc 67080314

Бележки

Вижте също 
 Списък на държавните глави на България от 1946 до днес
 Поменици на българските владетели
 Именник на българските ханове
 Деяновци
 Мърнявчевичи
 Бранковичи
 Неманичи

 
България